Entomophaga — рід грибів родини Entomophthoraceae. Назва вперше опублікована 1964 року.

Entomophaga grylli та Entomophaga maimaiga ентомопатогенні гриби, що інфікують коників та міль (Lymantria) відповідно.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 8.10.2019 налічує 19 видів з роду Entomophaga:

Примітки

Джерела 
 Batko, A. 1964. On the new genera: Zoophthora gen. nov. Triplosporium (Thaxter) gen. nov. and Entomophaga gen. nov. (Phycomycetes: Entomophthoracaceae). Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres Série B. 12:323-326 — P.325

Роди грибів
Entomophthoromycota
Ентомопатогенні гриби